Вулиця Генерала Воробйова  — одна з вулиць у місті Біла Церква. 

Бере свій початок з вулиці В'ячеслава Чорновола і закінчується виходом до вулиці Фастівської, дана вулиця знаходиться у районі ДНС.

Історична відомість

Відомі будівлі

Посилання 
 Вулиця Генерала Воробйова на карті міста.

Вулиці Білої Церкви